Придјел може да се односи на:

 Придјел Доњи, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Придјел Горњи, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ